Campeonato Francês de Futebol é um termo não oficial usado em países de língua portuguesa para se referir ao sistema de ligas de futebol da Ligue de Football Professionnel (), que abrange cinco divisões nacionais e outras diversas Ligas Regionais e Distritais na França.

Profissionalmente, há apenas as duas primeiras divisões, Ligue 1 e Ligue 2, e parte do Championnat National () , equivalente à terceira divisão.

As quarta, quinta, divisões regionais e distritais são competições amadoras.

Divisões

Ligue 1

Ligue 2

Championnat National

Championnat de France Amateur 2

Ver também
 Liga dos Campeões da UEFA
 Liga Europa da UEFA
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Supercopa da UEFA
 Copa Intercontinental
 Liga Jovem da UEFA
 Taça das Regiões da UEFA
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças
 Taça das Cidades com Feiras
 Mitropa Cup

Ligações externas 
 

Franca
Competições de futebol da França